Die Parlamentswahl in Norwegen 2001 fand am 10. September 2001 statt. Es war die Wahl zum 58. Storting.

Die Arbeiterpartei verlor über 10 Prozentpunkte und erreichte das schlechteste landesweite Wahlergebnis seit der Spaltung der Partei in den 1920er Jahren. Große Zugewinne verzeichneten dagegen sowohl Konservative wie Sozialisten.

Das neue Storting setzte sich aus denselben acht Parteien zusammen wie das scheidende Parlament.

Nach ergebnislosen Sondierungen trat die Regierung Jens Stoltenberg I zurück und machte Platz für eine Koalition aus Høyre, Kristelig Folkeparti und Venstre unter Führung von Kjell Magne Bondevik.

Wahlergebnis

Einzelnachweise 

Norwegen #Parlament
2001